Voznessenka (Aguínskoie), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Voznessenka (Àban), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia